Размещение:

 Размещение — термин в комбинаторике, обозначает упорядоченный набор из k элементов из некоторого множества элементов.
 Размещение — характер распределения особей и популяций в биоценозе.